Proton steht für:

 Proton, Elementarteilchen
 Proton (Chemie), Hydron, Wasserstoff-Kation
 Proton (Rakete), russische Rakete
 Proton (Satellit), Serie sowjetischer Forschungssatelliten
 Proton (Automobilhersteller), malaysischer Automobilhersteller
 Proton Design, brasilianischer Automobilhersteller
 Freeware-Text-Editor, siehe HTML-Editor Phase 5#Proton
 alter Kern einer Kontinentalplatte, siehe Kraton #Einteilung
 Elektronische Geldbörse in Belgien
 Proton (Software), Windows-kompatible Laufzeitumgebung für Linux
 Proton Bank, griechische Investmentbank
 Ensemble Proton Bern ist ein Schweizer Instrumentalensemble für Neue Musik
 Proton Mail, Schweizer E-Mail-Anbieter

Siehe auch: